Кармелитас има више значења:

 Кармелитас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кармелитас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику